Il doppio del torneo di tennis Challenger Providencia 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Giovanni Lapentti e Damián Patriarca che hanno battuto in finale Enzo Artoni e Ignacio González King 6-2, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Enzo Artoni /  Ignacio González King (finale)
 Emilio Benfele Álvarez /  Álex López Morón (semifinali)

 Adrián García /  Johan Landsberg (semifinali)
 Óscar Hernández /  Gabriel Trujillo Soler (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Providencia 2005